Albin (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
New Albin, een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Albin, een motorblok gebruikt in Hedlund-inbouwmotoren

Personen
Adolf Albin, een Roemeense schaker
Eleazar Albin, een Engels natuuronderzoeker
Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, uitgesproken als Albin, de voornaam van een Zweeds kind